Данді ():

Данді — місто на півдні Шотландії, адміністративний центр області Данді.
 Данді — область у складі Шотландії.

Данді — місто в США, в окрузі Делавер штату Айова.
 Данді — невключена територія в США, в окрузі Женіва штату Алабама.
 Данді — невключена територія в США, в окрузі Піттсильванія штату Вірджинія.
 Данді — невключена територія в США, в окрузі Фон-дю-Лак штату Вісконсин.
 Данді — тауншип в США, в окрузі Кейн штату Іллінойс.
 Данді — невключена територія в США, в окрузі Медісон штату Індіана.
 Данді — невключена територія в США, в окрузі Бартон штату Канзас.
 Данді — невключена територія в США, в окрузі Огайо штату Кентуккі.
 Данді — містечко в США, в окрузі Ноблс штату Міннесота.
 Данді — невключена територія в США, в окрузі Туніка штату Міссісіпі.
 Данді — невключена територія в США, в окрузі Франклін штату Міссурі.
 Данді — селище в США, в окрузі Монро штату Мічиган.
 Данді — тауншип в США, в окрузі Монро штату Мічиган.
 Данді — селище в США, в окрузі Єйтс штату Нью-Йорк.
 Данді — переписна місцевість в США, в окрузі Таскарвас штату Огайо.
 Данді — невключена територія в США, в окрузі Картер штату Оклахома.
 Данді — місто в США, в окрузі Ямгілл штату Орегон.
 Данді — тауншип в США, в окрузі Волш штату Північна Дакота.
 Данді — невключена територія в США, в окрузі Арчер штату Техас.
 Данді — містечко в США, в окрузі Полк штату Флорида.
 Данді — округ (графство) у штаті Небраска, США.

Люди 
 Анжело Данді (1921—2012) — американський тренер з боксу.

Інше 
 Данді — професійний шотландський футбольний клуб з міста Данді.

Див. також 
 Денді (значення)
 Крокодил Данді (значення)